Сухопутные войска Бахрейна ()

Военный бюджет 478 млн долл. (без учёта дополнительных ассигнований, 2006).

Структура 

3 бригады — бронетанковая (2 бронетанковых и 1 разведывательный батальон), пехотная (2 механизированных и 1 моторизованный пехотный батальон), артиллерийская, батальон гвардии эмира, батальон специального назначения, смешанный зенитный дивизион (2 ЗРК и 1 артиллерийская батарея).

Вооружение 
Согласно данным IISS The Military Balance на 2010 год Сухопутные войска Бахрейна имели в своем распоряжении следующую технику.

Примечания

Ссылки 
 «Зарубежное военное обозрение» № 7, 2007 г.
 The Military Balance 2010

Вооружённые силы Бахрейна
Бахрейн